Volleyleague OPAP 2010/2011 - 43. sezon walki o mistrzostwo Grecji organizowany przez Hellenic Volleyball League (HVL) pod egidą Greckiego Związku Piłki Siatkowej (gr. Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης). Zainaugurowany został 23 października 2010 roku i trwał do 2 maja 2011 roku. 

W sezonie 2010/2011 w Lidze Mistrzów Grecję reprezentowały  i , w Pucharze CEV -  i , natomiast w Pucharze Challenge - .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: dwanaście drużyn rozgrywało po dwa mecze systemem kołowym; cztery najlepsze awansowały do fazy play-off, dwie najsłabsze natomiast spadły do ligi A2.
 Faza play-off: składała się z półfinałów i finałów; w półfinałach rywalizacja toczyła się do dwóch zwycięstw, w finałach natomiast do trzech zwycięstw.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Półfinały 
(do dwóch zwycięstw)

Finały 
(do trzech zwycięstw)

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Bibliografia 
 

2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Grecji
2010 w Grecji
2011 w Grecji